Desa Gatak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gatak, Delanggu, by, Jawa Tengah, 
 Gatak, Ngawen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar